

Patronymes 

 Alain Marty (né en 1946), homme politique français ;
 Alain Marty (19?-), biologiste français ;
 André Marty (1857-1928), historien et éditeur français ;
 André Édouard Marty (1882-1974), illustrateur français ;
 André Marty (1886-1956), dirigeant du parti communiste français ;
 Augustin Alphonse Marty (1862-1940), inspecteur général des PTT et directeur de la poste aux armées ;
 Benoît Marty (né en 1978), joueur et entraîneur français de basket-ball ;
 Bernard Marty (1830-1914), ancien député du Tarn ;
 Céline Marty (née en 1976), joueuse française de football ;
 Clément Marty, connu sous son nom de scène Bartabas, (1957-), écuyer, metteur en scène, scénographe et réalisateur français, fondateur du Théâtre équestre Zingaro ;
 Daniel Marty (1952-1985), joueur français de rugby à XV ;
 David Marty (né en 1982), joueur français de rugby à XV ;
 Dick Marty (né en 1945), homme politique suisse ;
 Édouard Marty (1851-1913), peintre français ;
 Éric Marty (né en 1955), professeur de littérature français ;
 Florent Marty (né en 1984), footballeur français ;
 François Marty (1904-1994), homme d'église français, cardinal ;
 François Marty (1904-1971), homme politique français ;
 François Marty (1926-2016), philosophe français ;
 Georges Marty (1860-1908), chef d'orchestre et compositeur français ;
 Georges Marty (1875-1959), peintre français ;
 Jean Marty (1838-1916), avocat et homme politique français ;
  Jean Marty (1925-2015), joueur de billard français ;
 Jean-Claude Marty (1943-2023), joueur français de rugby à XIII ;
 Jean-Luc Marty (né en 1951), écrivain français ;
 Jean-Paul Marty (1930-2010), haut fonctionnaire et préfet ;
 Julia Marty (née en 1988), joueuse de hockey sur glace suisse ;
 Louis-Charles Marty (1891-1970), gymnaste artistique français ;
 Maxime Marty (né en 1998), joueur français de rugby à XV ;
 Nicolas Marty (1969-), historien français ;
 Paul Marty (1882-1938), administrateur colonial et islamologue français ;
  ;
 Pierre Marty (1918-1993), psychiatre et psychanalyste français ;
 René Marc Pierre Yves Marty (1898-19?), général français ;
 Robert Marty (né en 1936), mathématicien et sémioticien français ;
 Sarah Marty (19?-), productrice et écrivaine française ;
 Silvia Marty (née en 1980), actrice espagnole ;
 Stefanie Marty (née en 1988), joueuse de hockey sur glace suisse ;
 Yohan Marty (né en 1974), joueur français de rugby à XV ;

noms composés
 Arnaud Marty-Lavauzelle (1946 - 2007), médecin psychiatre et militant associatif français ;
 Charles Marty-Laveaux (1823-1899), homme de lettres et grammairien français ;
 Mireille Delmas-Marty (1941-2022), pénaliste française.

Prénoms

Film 

 Marty, film américain de Delbert Mann sorti en 1955.

Autres 
 Marty, un modèle de téléphone du début du 

Homonymie de prénom